La CONCACAF League 2018 è stata la seconda edizione della CONCACAF League. La competizione è stata vinta dai costaricani dell'Herediano che hanno battuto in finale gli honduregni del Motagua, qualificondosi così di diritto alla CONCACAF Champions League 2019.

Date

Squadre partecipanti

Risultati

Tabellone

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2018
2018